

Банкноти

Монети

Посилання 

 Національний Банк Таджикистану.

 
Гроші Таджикистану